Jacod steht für:
 Jacod-Syndrom
Jean Jacod (* 1944), französischer Mathematiker